Municipio de Big Spring puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Big Spring (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
 Municipio de Big Spring (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Big Spring (condado de Seneca, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Seneca.